Rupe (Celje), een plaats in de Sloveense gemeente Celje
 Rupe (Langgudu),  een plaats in het regentschap Bima van de provincie West-Nusa Tenggara, Indonesië. 
 Rupe (Mozambique), een plaats in Mozambique
 Rupe (Skradin), een plaats in de Kroatische gemeente Skradin
 Rupe (Velike Lašče), een plaats in de Sloveense gemeente Velike Lašče